Matthias Fischer ist der Name folgender Personen:

* Matthias Fischer (Jurist) (1607–1674), deutscher Jurist, Schatzrat, Syndikus und Bürgermeister von Celle
 Matthias Fischer (Violinist) (* 1957), deutscher Violinist
 Matthias Fischer (Statistiker) (* 1971), deutscher Mathematiker, Statistiker und Hochschullehrer
 Matthias Fischer (Rechtsextremist) (* 1977), deutscher Rechtsextremist (NPD)

Siehe auch:
 Mathias Fischer